Aplastus — род жуков из семейства жуков-щелкунов.

Систематика 
Некоторые виды рода:
 Aplastus angusticollis Horn, 1874
 Aplastus arizonicus Van Dyke, 1932
 Aplastus convexicolle (LeConte, 1866)
 Aplastus corymbitoides Horn, 1874
 Aplastus cylindricus Van Dyke, 1932
 Aplastus molestus Horn, 1874
 Aplastus optatus LeConte, 1861
 Aplastus peninsularis Bechtel, 1956
 Aplastus piceicollis Fall, 1928
 Aplastus piceus Van Dyke, 1943
 Aplastus pilosus Van Dyke, 1932
 Aplastus productus Fall, 1928
 Aplastus scabripennis Fall, 1928
 Aplastus speratus LeConte, 1859
 Aplastus tenuiformis Horn, 1874

Примечания 

Щелкуны
Роды жесткокрылых